Archangelica sativa är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser. Archangelica sativa ingår i släktet Archangelica och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sativa